Список телевизионных спутников:

Восточное полушарие

Западное полушарие

См. также 
 Список геостационарных спутников

Ссылки 
 http://www.satcodx.com
 http://www.lyngsat.com Новейшая информация по спутникам, транспондерам, телеканалам.
 Карты покрытий спутников на Satbeams
 (файл меток KMZ для Google Earth)

 
Списки космических аппаратов
Спутниковое телевидение